P43, P-43 ou P.43 peut faire référence à:
 Char Ansaldo P.43, un char d’assaut italien ;
 HMS Unison (P43), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Republic P-43 Lancer, un avion de chasse américain.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres